Dris steht für
 Yucef Dris (* 1945), algerischer Journalist
 gälischer Name des Driesh, eines Bergs in Schottland